Аеша Гуилия Капур (; род. 13 сентября 1994, Дюссельдорф, Германия) — индийская актриса, дебютировавшая в 2005 году. Лауреат премии Filmfare Awards за роль в фильме «Последняя надежда».

Биография 
Аеша Капур родилась 13 сентября 1994 года. Её мать — немка Жаклин, а отец — индийский бизнесмен Делип Капур, владелец сети магазинов изделий из кожи . Также у Аеши есть брат Милан.

В 2005 году Аеша была выбрана на роль слепоглухой девочки Мишель Макнелли в картине «Последняя надежда». Ради съёмок Капур пришлось выучить язык жестов. Режиссёр Санджай Лила Бхансали в видеоинтервью высоко оценил игру юной актрисы: «Маленькая Аеша Капур сыграла просто замечательно. Она стала для меня настоящим открытием». С ним согласились и исполнители главных ролей Амитабх Баччан и Рани Мукерджи. Баччан заметил, что «может показаться, будто это профессиональная актриса, имеющая большой опыт в работе в кино».

Дебютная работа актрисы вызвала положительную реакцию и у критиков. Она удостоилась главной кинематографической премии Индии Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана. Капур стала самым молодым лауреатом этой премии в истории, однако в 2008 году её рекорд был побит Даршилом Сафари.

В 2009 году Капур исполнила главную женскую роль в картине . По словам актрисы, она не стремилась вернуться на экран, но согласилась сыграть в «Сикандаре» после прочтения сценария.

В 2010 году Капур выпустила собственную марку аксессуаров Ayesha.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Индии
Выпускники Колумбийского университета